Calexico – amerykańska grupa muzyczna
 Calexico – miasto w Kalifornii